Pandosia o Pando (en grec antic Πανδοσία) va ser una antiga ciutat grega, a l'Epir.

Era colònia que havien fundat els habitants de Kassope. La població provenia d'Acarnània i d'Etòlia a la part superior prop del riu Aqueront. Demòstenes informa en la seva Setena Filipíca que Filip II de Macedònia va destruir Pandosia i altres ciutats i altres vil·les petites, com Buqueta i Elàtria abans de lliurar-les el seu germà Alexandre I de l'Epir, que es va convertir en rei d'Epir l'any 342 aC. Segons els historiadors romans Titus Livi i Justí en una profecia de l'oracle de Dodona havia advertit de desgràcies en la ciutat.

Correspondria a la moderna Kastri, muntanya que té al seu cim les muralles d'una antiga acròpoli, i restes de la ciutat construïda al peu.

Referències 

Ciutats de l'Epir
Colònies gregues